Langer Emil steht für:
 Langer Emil (Mechernich), Schornstein
 Langer Emil (Reutlingen), Schornstein